Again and Again – singolo degli Iguanas del 1965
Again and Again – singolo degli Status Quo del 1978, dall'album If You Can't Stand the Heat
Again and Again – singolo di Jewel del 2006, dall'album Goodbye Alice in Wonderland
Again and Again – brano musicale dei Keane tratto dall'album Perfect Symmetry del 2008